Omni (von  ‚alles‘) steht für:
 das lateinische Präfix omni-, ‚ganz, jeder, alles‘; siehe Liste lateinischer Präfixe#O
 Omni Aviation, Fluggesellschaft aus Portugal
 Omni Air International, eine US-amerikanische Fluggesellschaft
 Omni (Magazin), ein ehemaliges englischsprachiges Magazin für Wissenschaft und Science-Fiction (1978–1995)
 Dodge Omni, Automodell der Marke Dodge
 Maruti Omni, Automodell der Marke Maruti
 Omni (Roman), ein 2016 erschienener Science-Fiction-Roman von Andreas Brandhorst
 OMNI, cloud-basierte Plattform des Schweizer Fahrradherstellers Stromer
 The Omni Group, US-amerikanisches Softwareunternehmen

Siehe auch:
 Omnia (Begriffsklärung)
 Omnium
 Omnibus
 Omni-Klasse
 Omnichannel